Hate, Malice, Revenge е дебютен студиен албум на американската деткор група All Shall Perish. Издаден е на 19 април 2003 г. от японския лейбъл Amputated Vein.

През 2005 г. е преиздаден от Nuclear Blast. Това е единственият албум с вокалиста Крейг Бетит.

Състав 
 Крейг Бетит – вокали
 Кайзен Русо – китара
 Бен Оръм – китара
 Майк Тинер – бас
 Мат Куикендъл – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Ол Шал Периш
Музикални албуми от 2003 година
Дебютни албуми